Первый дивизион Мальты 1967/1968 () — 53-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1967/1968
Мальта
Мальта
1967 год на Мальте
1968 год на Мальте